

Одяг 

 Сарі (одяг) — традиційний індійський одяг.

Географія 
 Сарі (місто) — місто на півночі Ірану.
 Сарі-д'Орчино — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика.
 Сарі-Соленцара — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика.

Відомі особи 
 Ада Сарі (, справжнє ім'я − ; 1886—1968) — польська оперна співачка (сопрано), актриса і педагогиня.